Borova je lahko:
 Borova Kosa (Hrvaška)
 Borova, Hrvaška
 Borova, Črna gora